Billquist kan syfta på:

Carl Billquist (1933–1993), skådespelare
Fritiof Billquist (1901–1972), skådespelare
Karl Billquist (1871–1941), direktör
Tore Billqvist (1905–1949), läkare
Ulla Billquist (1907–1946), sångerska
Wilhelm Billqvist (1829–1893), skulptör
Wiveca Billquist (1937–2014), fotomodell, skådespelare och TV-producent
Åsa Billquist-Roussel (1927–2010), översättare, författare